Пуговкин — фамилия; имеет женскую форму Пуговкина.
 Пуговкин, Геннадий Никитич (1903—1966) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пуговкин, Михаил Иванович (1923—2008) — советский и российский актёр театра и кино.

См. также